Arçoz kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Ársos (ort i Cypern, Eparchía Lárnakas, lat 35,09, long 33,63), 
 Ársos (ort i Cypern, Eparchía Lemesoú, lat 34,84, long 32,77), 

Robotskapade Cypernförgreningar